Влади́мир Акопя́н:
 Акопян, Владимир Сергеевич (род. 1946) — советский и российский врач-офтальмолог.
 Акопян, Владимир Эдуардович (род. 1971) — советский и армянский шахматист.